

Терман — місто, штат Айова
 Терман — місто, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Термен Лев Сергійович